Fer 2 peut faire référence :
 au fer 2, un type de club de golf ;
 au fer 2 (Fe), un ion du fer.